Rho1 Arietis, estrella blanca del tipus A de la magnitud aparent +7,01 a 313 anys-llum de la Terra
 Rho² Arietis, gegant vermella del tipus M de la magnitud aparent +5,76 a 404 anys-llum de la Terra, classificada com a estrella variable semiregular i el seu esclat varia de la magnitud +5,62 a +6,01 amb un període de 30 dies 
 Rho3 Arietis, nana de la seqüència principal blanca-groga del tipus F de la magnitud aparent +5,58 a 115 anys-llum de la Terra